Сидур — многозначный термин:

 Сидур (молитвенник) — сборник молитв в иудаизме.
 Сидур, Вадим Абрамович (1924—1986) — советский художник и скульптор, авангардист, поэт, прозаик.

См. также 
 
 Сидури I
 Сидури II
 Сидури III
 Сидури IV